Il doppio dell'East West Bank Classic 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Martina Navrátilová e Pam Shriver erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Patty Fendick e Jill Hetherington hanno battuto in finale 7–6, 5–7, 6–4 Gigi Fernández e Robin White.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Lori McNeil /  Betsy Nagelsen (quarti di finale)
 Eva Pfaff /  Elizabeth Smylie (secondo turno)
 Katrina Adams /  Zina Garrison (secondo turno)
 Gigi Fernández /  Robin White (finale)

 Chris Evert /  Wendy Turnbull (semifinali) 
 Penny Barg /  Elise Burgin (semifinali) 
 Lise Gregory /  Ronni Reis (quarti di finale) 
 Jo Durie /  Sharon Walsh-Pete (quarti di finale)

Tabellone

Final

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

East West Bank Classic 1988